Безумный Макс — серия фильмов режиссёра Джорджа Миллера:
 «Безумный Макс» () — кинофильм, 1979, Австралия.
 «Безумный Макс 2: Воин дороги» () — кинофильм, 1981, Австралия.
 «Безумный Макс 3: Под куполом грома» () — кинофильм, 1985, Австралия, сорежиссёр — Джордж Огилви.
 «Безумный Макс: Дорога ярости» () — кинофильм, 2015; Австралия, США.
 «Безумный Макс: Фуриоса» — кинофильм, работа над которым началась в 2020 году.

См. также 
 Mad Max (значения)